Romeriida (nicht zu verwechseln mit dem Taxonnamen Romeriidae, einem jüngeren Synonym der Protorothyrididae) ist eine Klade von Reptilien bzw. Sauropsiden, die neben den heutigen Schuppenechsen, Schildkröten, Krokodilen und Vögeln auch die meisten ausgestorbenen Reptilien umfasst.  Erste romeriide Reptilien wie Paleothyris erschienen bereits im Karbon vor etwa 320 Millionen Jahren und hatten Ähnlichkeiten mit den heutigen Eidechsen. Die letzten Reptilienarten außerhalb der Romeriida verschwanden spätestens am Ende der Trias.

Etymologie und Definition 

Der Begriff wurde 1988 von Jacques Gauthier, Arnold G. Kluge und Timothy Rowe zu Ehren des Paläontologen Alfred Romer eingeführt. Sie unterteilten die Reptilien in zwei Hauptzweige und stellten die Romeriida den Anapsida gegenüber. Letztere umfassen nach Gauthier et al. Schildkröten und die ausgestorbenen Captorhiniden. Die Romeriiden dagegen beinhalteten die Diapsiden sowie alle Arten, die näher mit den Diapsiden als den Anapsiden verwandt waren. Mittlerweile werden die Anapsida allerdings nicht mehr als gültiges Taxon anerkannt, mehrere unabhängige Studien positionieren die Schildkröten ebenfalls innerhalb der Diapsiden.

Laurin & Reisz (1995) definierten die Romeriida neu als die Gruppe, die den letzten gemeinsamen Vorfahren von Diapsiden und Paleothyris und alle dessen Nachkommen enthält. DeBraga & Rieppel (1997) schlossen sich dieser Definition an.

Systematik 
Zusammensetzung der Romeriida:
 †Anthracodromeus
 †Brouffia(?)
 †Cephalerpeton
 †Hylonomus(?)
 †Paleothyris
 †Protorothyris
 Diapsida
 †Araeoscelidia
 †Varanopidae(?)
 †Parareptilia(?)
 Neodiapsida (inkl. Schuppenechsen, Krokodile, Vögel und wahrscheinlich Schildkröten)

Gekürztes Kladogramm nach Müller & Reisz (2006):

Alternatives Kladogramm nach Müller & Reisz (2006):

Gekürztes Kladogramm nach Ford & Benson (2020):

Einzelnachweise 

Sauropsiden
Sauropsida